FOCA bezeichnet als Abkürzung:
 Formula One Constructors Association, ehemalige Formel-1-Konstrukteursvereinigung
 Federal Office of Civil Aviation, den englischen Namen des schweizerischen Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)

Foca steht für:
 Foča, Stadt in Bosnien und Herzegowina
 Foça, Stadt in der Türkei
 Foca (Kamera), Marke des französischen Kameraherstellers Optique et précision de Levallois
 Foca Cove, Bucht an der Westküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Foca Point, Landspitze an der Westküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Abkürzung